Арболеда — испанская фамилия.

 Арболеда, Иван (род. 1996) — колумбийский футболист.
 Арболеда, Нивер (1967—2011) — колумбийский футболист.
 Арболеда, Роберт (род. 1991) — эквадорский футболист.
 Арболеда, Хулио (1817—1862) — колумбийский политический деятель, президент Новой Гранады (1861).